Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nie“ beginnt.

Nie 



 Nie Yuanzi (1921–2019), chinesische Politikerin
 Nie, David (* 1940), britischer Radrennfahrer
 Nie, Er (1912–1935), chinesischer Komponist
 Nie, Haisheng (* 1964), chinesischer Astronaut, Kommandant des Raumfahrerkorps der Volksbefreiungsarmee
 Nie, Jingjing (* 1988), chinesische Geherin
 Nie, Rongzhen (1899–1992), chinesischer Militärführer, einer der Zehn großen Marschälle